Nota bene ([но́та бэ́нэ], ), N.B., NB, , нотабене — отметка, примечание, чтобы обратить внимание на какую-либо часть текста: означает особую важность; знак, показывающий, на что надо обратить особое внимание, что следует хорошо запомнить.

В современном языке выражение используется, в частности, в юридических документах, чтобы привлечь внимание читателя к определенному (неявному) аспекту или отдельной детали. NB также используется в академическом письме, хотя термин примечание встречается чаще.

Маркировка, используемая для привлечения внимания читателей в средневековых рукописях, также называется nota bene. Обычные средневековые маркировки, однако, не включают аббревиатуру NB: средневековые эквиваленты — это анаграммы из четырёх букв в слове nota, аббревиатура DM ( «стоит запомнить») или , указывающий на важное место в рукописи.

См. также 
 Постскриптум
 Эпилог
 Список латинских сокращений

Примечания

Ссылки 
 

Латинские фразы и выражения
Документоведение